Grupp B i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 12 juni till 22 juni 2010. I gruppen spelade Sydkorea, Grekland, Nigeria och Argentina.

I VM 1986 spelade Argentina och Sydkorea i Grupp A; Argentina vann den matchen med 3 – 1. I VM 1994 spelade Argentina, Nigeria och Grekland i Grupp D. I VM 2002 spelade Argentina och Nigeria i Grupp F; Argentina vann den matchen med 1 – 0, men båda lagen åkte ur turneringen efter gruppspelet. Resultatet 1 – 0 återupprepade sig detta VM när Argentina och Nigeria möttes.

Vinnaren av denna grupp, Argentina, möter tvåan Mexiko från Grupp A i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, Sydkorea, möter vinnaren Uruguay från Grupp A i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Sydkorea mot Grekland 

{{Resultat med trupp|id=KOR-GRE
|nr       = 4
|bild     = KOR-GRE 2010-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lee Jung-soo   Park Ji-sung 
|mål2     = 
|arena    = Nelson Mandela Bay Stadium
|spelplats= Port Elizabeth
|publik   = 31513
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Park Ji-sung
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Argentina mot Nigeria 

{{Resultat med trupp|id=ARG-NGA
|nr       = 3
|bild     = ARG-NGA 2010-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Gabriel Heinze 
|mål2     = 
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 55686
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Vincent Enyeama
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Argentina mot Sydkorea 

{{Resultat med trupp|id=ARG-KOR
|nr       = 20
|bild     = ARG-KOR 2010-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Park Chu-young   Gonzalo Higuaín   Gonzalo Higuaín   Higuaín 
|mål2     =  Lee Chung-Yong 
|arena    = Soccer City
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 82174
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Gonzalo Higuaín
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Grekland mot Nigeria 

{{Resultat med trupp|id=GRE-NGA
|nr       = 19
|bild     = GRE-NGA 2010-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Dimitris Salpingidis   Vasilis Torosidis 
|mål2     =  Kalu Uche
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 31593
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=<
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Vincent Enyeama
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Nigeria mot Sydkorea 

{{Resultat med trupp|id=NGA-KOR
|nr       = 35
|bild     = NGA-KOR 2010-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Kalu Uche   Yakubu Aiyegbeni  
|mål2     =  Lee Jung-soo   Park Chu-young
|arena    = Moses Mabhida Stadium
|spelplats= Durban
|publik   = 61874
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Park Ji-sung
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Grekland mot Argentina 

{{Resultat med trupp|id=GRE-ARG
|nr       = 36
|bild     = GRE-ARG 2010-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Martín Demichelis   Martín Palermo
|arena    = Peter Mokaba Stadium
|spelplats= Polokwane
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare= 
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Lionel Messi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Referenser 

Grupp B
Sport i Port Elizabeth
Sportevenemang i Johannesburg
Sport i Bloemfontein
Sport i Durban
Johannesburg under 2000-talet